Суперкубок Росії з футболу 2003 — 1-й розіграш турніру. Матч відбувся 8 березня 2003 року між чемпіоном Росії клубом Локомотив (Москва) та володарем кубка Росії ЦСКА.

Деталі

Посилання 
 Матч на transfermarkt 

Росія
Суперкубок Росії з футболу
Березень 2003
2003 у Росії